Дубровское городское поселение:

 Дубровское городское поселение — городское поселение в Брянской области
 Дубровское городское поселение — городское поселение в Ленинградской области